«Дом паромщика» (, 1915 год) — художественный фильм Жерара Буржуа 1915 года. Премьера фильма состоялась во Франции 5 марта 1915 года. Снят по роману Эмиля Габорио. Фильм выделил Жорж Садуль.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции